Хардт може бити:

 Хардт (Шварцвалд), општина у округу Ротвајл, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Хардт (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.